Biagioli ist der Familienname folgender Personen:
 Cecilia Biagioli (* 1985), argentinische Schwimmerin
 Patrick Biagioli (* 1967), Schweizer Musicalschaffender